Nardi steht für:

 De Nardi, Radsportteam
 Licciana Nardi, Gemeinde in Italien
 Nardi, Variante von Backgammon, siehe Backgammon #Fewga/Nardi/Langbackgammon
 Nardi-Personal (früher Nardi & Danese), italienisches Unternehmen im Automobilbereich
 Nardi SA per Costruzioni Aeronautiche (früher Fratelli Nardi), italienischer Flugzeughersteller

Nardi ist der Familienname folgender Personen:

 Anacarsi Nardi (1799–1844), italienischer Freiheitskämpfer
 Enio Nardi (* 1942), italienischer Botaniker 
 Francesco Nardi (1808–1877), italienischer Prälat, Theologe und Jurist 
 Gianni Nardi (Fußballfunktionär) (* 1960), italienischer Fußballfunktionär 
 Giovanni Nardi (auch Gianni Nardi; 1946–1976), italienischer Terrorist
 Gregorius Nardi, Bischof von Kefalonia
 Gregorio Nardi (* 1964), italienischer Pianist und Musikwissenschaftler
 Jacopo Nardi (1476–1563), italienischer Historiker
 José Carlos De Nardi (* 1944), brasilianischer General
 Luca Nardi (* 2003), italienischer Tennisspieler
 Maria Nardi (* 1935), italienische Schwimmerin
 Mauro Bernardo Pietro Nardi (1836–1911), italienischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Oppido Mamertina
 Paul Nardi (* 1994), französischer Fußballtorwart

 Tonino Nardi (1939–1993), italienischer Kameramann